Das Buenos Aires ATP 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Februar 2004 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz auf ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Memphis das Kroger St. Jude International gespielt, die beide zur Kategorie der ATP International Series Gold zählten, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Carlos Moyá, der in diesem Jahr an Position zwei gesetzt war und abermals das Finale erreichte. Dort traf er auf den Setzlistenersten, den Lokalmatadoren Guillermo Coria, der ihn in zwei Sätzen besiegte. Im Vorjahr hatte Coria noch das Nachsehen gegen Moyá gehabt. Coria gewann seinen siebten Profititel und den ersten Titel der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mariano Hood und Sebastián Prieto, wechselten in diesem Jahr ihre Partner; Prieto schied mit seinem Partner Martín Alberto García in der ersten Runde aus, während Hood an der Seite von Lucas Arnold Ker an Position 1 gesetzt war und den Titel erneut gewann. Arnold Ker hatte schon 2001 den Titel gewonnen. Im Finale besiegten sie die Wildcard-Starter Federico Browne und Diego Veronelli. Sie feierten ihren vierten gemeinsamen Titel. Für Arnold Ker war es der 12. und für Prieto der 9. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Buenos Aires